Антон Геннадьевич Новик (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Виктория» из Марьиной Горки.

Клубная карьера 
Является воспитанником школы футбольного клуба «Минск», с которым в итоге подписал свой первый профессиональный контракт. С 2016 года выступает за дублирующий состав команды. 15 июня 2017 года дебютировал в чемпионате Белоруссии в матче с «Неманом». На 64-й минуте встречи он вышел на замену вместо Ивана Бахара. До конца конца чемпионата он принял участие еще в двух встречах.

В марте 2018 года Новик на правах аренды перешёл в ЮАС из Житковичей, выступающий в первой лиге Белоруссии. Первый матч в составе команды сыграл 21 апреля на выезде с новополоцким «Нафтаном», выйдя на поле на 65-й минуте вместо Антона Терещенко. 20 мая забил свой первый мяч в профессиональной карьере, отличившись на 26-й минуте матча с «Оршей», чем помог своей команде одержать первую победу в сезоне. Всего на счету Новика 3 забитых гола в 23 матчах первенства, а также два проведённых матча в кубке страны.

По окончании аренды вернулся в «Минск», продлив контракт с клубом ещё на один год. Однако, в сезоне 2019 года сыграл за основной состав всего один матч в чемпионате Белоруссии. Произошло это 26 апреля в игре с БАТЭ. Новик вышел на замену на 73-й минуте вместо Артёма Васильева.

Летом 2019 года перешёл в новополоцкий «Нафтан». Дебютировал за команду в первой лиге 17 августа в матче с «Лидой». На 57-й минуте матча он вышел на замену вместо Дмитрия Тихомирова. Всего на счету Новика 4 матча за «Нафтан».

В начале 2020 года проходил просмотр в «Белшине», по результатам которого с футболистом был подписан контракт. Впервые появился на поле в составе бобруйского клуба 27 марта в гостевой игре с «Торпедо-БелАЗ». На 70-й минуте встречи он заменил Сергея Глебко. В июле покинул бобруйский клуб и вскоре присоединился к «Сморгони», где играл до конца сезона.

С начала 2021 года стал выступать за марьиногорскую «Викторию» из Второй лиги.

Карьера в сборных 
В ноябре 2018 в составе молодёжной сборной Белоруссии принял участие в двух товарищеских матчах со сборной Хорватии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Белшины» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК ЮАС
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Сморгонь»